Dracoderes är ett släkte av pansarmaskar. Dracoderes ingår i familjen Dracoderidae.

Dracoderes är enda släktet i familjen Dracoderidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarmaskar
Dracoderes